Музей «Danubiana» (также «Данубиана»; ) — музей современного искусства, расположенный на реке Дунай, примерно в 15 км к югу от словацкого города Братислава недалеко от района Чуново. Был открыт в сентябре 2000 года, а в 2014 году расширен. Проводит временные выставки длительностью в 3-4 месяца и включает в себя парк скульптур.

История и описание 

Проект «Danubiana» ведёт свою историю с 1990 года, когда Винсент Полякович из Попрада вместе со своими друзьями совершил путешествие «по стопам» Винсента Ван Гога: во время почти месячной поездки группа посетила все места, где жил и работал голландский художник. После своего возвращения Полакович 9 сентября 1993 года открыл первую частную галерею в Словакии под названием «Желтый дом Винсента Ван Гога» (Žltý dom Vincenta van Gogha). Целью галереи было продолжение идей, которые художник начал развивать более 100 лет назад, еще работая и живя во французском городе Арле. Помимо копий произведений самого Ван Гога, созданных словацкими реставраторами, «Жёлтый дом» регулярно выставлял работы современных — в основном, словацких — художников, проводя как персональные, так и коллективные выставки. В 1994 году Полякович познакомился с голландским коллекционером и меценатом Жераром Мейленштейном из Эйндховена: в трудных экономических условиях Словакии начала — середины 90-х годов, Мейленштейн помог в реализации проекта.

В ходе серии встреч и дискуссий, проведенных в период с 1995 по 1999 год, Мейленштейн и Полякович решили создать в Братиславе музей современного искусства. Предполагалось, что музей будет представлять иностранных художников и скульпторов в современных выставочных пространствах. В 1999 году они приступили к реализации проекта: строительство музея началось к югу от Братиславы, на полуострове Чуновского водоканала. Музей, который получил официальное название «Danubiana Meulensteen Art Museum», был открыт 9 сентября 2000 года. Финансовый вклад Мейленштейна в создание культурного учреждения был во многом уникален для бывших социалистических стран.

В 2008 году основатели музея начали развивать идею расширения музейного пространства: в новых залах можно было бы экспонировать постоянную коллекцию произведений искусства, собранную к тому моменту. Они инициировали встречу молодых голландских и словацких архитекторов, которые совместно создали проектную документацию. В 2011 году Мейленштейн подарил музей государству. Правительство Словацкой Республики приняло дар и создало специальную некоммерческую организацию, подчиняющуюся непосредственно Министерству культуры страны.

Расширение музейного пространства началось 17 марта 2013 года. Музей был повторно открыт для широкой публики министром культуры Мареком Магаричем 9 сентября 2014 года. Международное жюри архитекторов и строителей решило присудить проекту награду «Строительство года» за 2014 год. С момента повторного открытия музей представил более 50 выставок, которые посетили 120 000 человек.

См. также 
 Kibla
 Музей современного искусства (Любляна)

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Музеи Братиславы
Художественные музеи Словакии
Музеи современного искусства